Volare kan syfta på:

 Volare (sång) – en italiensk sång, gjord populär med Domenico Modugno
 Volare Airlines – ett italienskt flygbolag
 Volare – en berg- och dalbanemodell tillverkad av Zamperla